

Filosofia 
Induzione

Matematica 
Principio di induzione
Induzione transfinita

Scienza 
Per il concetto di induzione nella teoria della scienza vedi il Ciclo conoscitivo in metodo scientifico oppure, la voce metodo induttivo

Elettromagnetismo 
Induzione elettromagnetica utilizzata anche per i fornelli a induzione
Induzione elettrostatica
Induzione elettrica